Die Bezeichnung NHJ H wurde für zwei Lokomotivbaureihen der norwegischen Norsk Hoved-Jernbane verwendet:

 NHJ H (1910) für eine 1910 gebaute Schlepptenderlokomotive, die ab 1923 die Baureihenbezeichnung als Zweitbesetzung NHJ B" erhielt
 NHJ H" für eine zwischen 1875 und 1896 als NHJ D gebaute Tenderlokomotive, die ab 1923 als Zweitbesetzung NHJ H" hieß

Abkürzung